Ajit Jogi, Indiaas politicus
 Aili Jõgi, Ests verzetsstrijdster en sportcoach
 Joachim Löw, Duits voetbalcoach, met koosnaam Jogi
 Jogi Kaiser, Duits acteur en zanger
 Jogi Mahal, jachtslot en museum in India
 Jonas Jögi, onderzoeker in klinische fysiologie en nucleaire geneeskunde
 Kindari Jogi, Indiase film en gelijknamig personage
 Mahinder Jogi, Surinaams politicus
 Mall Jõgi, Ests literatuurwetenschapper
 Sunil Jogi, Indiaas auteur en cultureel bestuurder
 Ülo Jõgi, Ests verzetsstrijder en krijgshistoricus
 Yogi Bough, Zwitsers-Amerikaans basketballer en coach

Zie ook 

 Yogi, beoefenaar van yoga
 Yogi Bear, personage in strips en films